Dragan Đukić ist der Name von:

* Dragan Đukić (Fußballspieler) (* 1987), Schweizer Fußballtorwart
 Dragan Đukić (Handballtrainer) (* 1962), serbischer Handballtrainer